Ше́рил Ли (, род. 22 апреля 1967) — американская актриса, снимающаяся преимущественно в независимом кино, наиболее известная по роли Лоры Палмер в культовом телесериале 1990-х «Твин Пикс».

Биография 
Шерил Ли родилась 22 апреля 1967 года в городе Аугсбург (Бавария, Германия) в семье художницы и архитектора. Её младшая сестра — учительница игры на пианино.

Детство Шерил прошло в городе Боулдер (штат Колорадо, США). В детстве она мечтала стать танцовщицей, но занятия танцами пришлось оставить из-за нескольких травм и операций. В пятнадцать лет сыграла в школьной постановке пьесы «Дурное семя» (). В 1985 году после окончания школы (Fairview High School) она поступила в Американскую Академию Драматических Искусств () в Пасадене. Затем Шерил переезжает в Сиэтл, где начинает работать в театре и через некоторое время знакомится с режиссёром Дэвидом Линчем. В 1989 году переезжает в Лос-Анджелес.

Шерил замужем за музыкантом Джессом Даймондом (), они с мужем воспитывают сына Элайджу (Элайджа () родился 2 мая 2000 года).

Карьера 
Дебют в кино для Шерил состоялся в 1990 году с эпизодической роли в комедии режиссёра Лоуренса Кэсдана «Я люблю тебя до смерти». Имя Шерил даже не было упомянуто в титрах.

В этом же году Дэвид Линч предлагает ей сыграть Лору Палмер в пилотной серии телесериала «Твин Пикс». Также специально для неё Дэвид Линч вводит в сценарий нового персонажа Мэдди Фергюсон — кузину и двойника покойной Лоры Палмер. Через два года Шерил возвращается к своей героине Лоре Палмер в приквеле «Твин Пикс: Сквозь огонь иди со мной».

Одной из выдающихся ролей Шерил стала роль известной женщины-фотографа Астрид Кирхгерр в биографическом фильме «Пятый в квартете» (1994) о раннем периоде творчества группы The Beatles. В интервью о фильме актриса призналась, что до съёмок она не интересовалась музыкой Битлз, а о своей героине и её связи с Битлз узнала впервые. Лучше понять характер Кирхгерр ей помогла встреча с ней перед началом съёмок.

В 1995 году Шерил была занята в драме «Записки из подполья» — экранизации одноимённого романа Фёдора Михайловича Достоевского. В 1996 году Шерил сыграла роль Хельги Нот в фильме «Мать-Ночь» — экранизации романа Курта Воненгута «Мать Тьма». В 1998 году вместе с Джеймсом Вудсом и Дэниэлом Болдуином снималась в фильме Джона Карпентера «Вампиры». Роль проститутки Кетрины, которая постепенно становилась вампиром, принесла Шерил номинацию на премию «Сатурн» (приз Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов США) в категории «Лучшая актриса второго плана».

Помимо съёмок в кино Шерил играет в театре, одной из самых значительных её ролей стала роль в нью-йоркской постановке «Саломеи» (Salome) 1992 года, где её партнёром на сцене был Аль Пачино.

Фильмография

Награды и номинации 
Перечислены основные награды и номинации. Полный список наград смотри на IMDb.com.
 1993 год:
 — номинация на премию «Сатурн» (приз Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов США) в категории «Лучшая актриса» за роль Лоры Палмер в фильме «Твин Пикс: Сквозь огонь иди со мной»;
 — номинация на премию Independent Spirit Awards в категории «Лучшая актриса» за роль Лоры Палмер в фильме «Твин Пикс: Сквозь огонь иди со мной»;
 1995 год — награда «Spirit of Sundance Award for her body of work» на кинофестивале «Санденс»;
 1999 год — номинация на премию «Сатурн» (приз Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов США) в категории «Лучшая актриса второго плана» за роль Катрины в фильме «Вампиры».

Примечания

Ссылки 

 

Актрисы телевидения США
Актрисы театра США
Киноактрисы США